Osoby o tym nazwisku:
 Juan Andrés Merklein – flamandzki malarz
 Mark Merklein – bahamski tenisista, olimpijczyk